Levante hace referencia a varios artículos:

Punto cardinal
 Levante o Este, uno de los puntos cardinales.

Geografía física
 Viento de levante o, simplemente, levante, viento procedente del este en la parte occidental del mar Mediterráneo.
 Levante mediterráneo, zona histórica del Cercano Oriente que estaba situada al sur de los montes Tauro, y limitaba al oeste con el mar Mediterráneo, al sur con el desierto árabe y al este con Mesopotamia.
 Levante español o Levante peninsular español, zona de España cercana a la costa mediterránea y que comprende los territorios de Cataluña, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía, en particular la provincia de Almería y la zona más oriental de la provincia de Granada, Castilla-La Mancha, en particular la mitad sureste de la provincia de Albacete incluida la capital albaceteña y el extremo oriental de la provincia de Cuenca, y Aragón.
 Levante, comarca situada en el este de la isla de Mallorca (España).

Divisiones administrativas
 Levant (Kansas) (palabra inglesa equivalente a levante), lugar designado por el censo, en el estado de Kansas (Estados Unidos).
 Levant (Maine), pueblo en el estado de Maine (Estados Unidos).
 Distrito Levante, una de las diez zonas administrativas en que se divide la ciudad de Córdoba (España).
 Distrito Levante (Palma de Mallorca), una de las cinco zonas administrativas en que se divide el término municipal de Palma de Mallorca (España).

Además
 Levantino (pueblo), Levantino/a, población del Levante asiático del Cercano Oriente que evidencia en su fisiotipo ascendencia frany ("franca") es decir procedente de Europa Occidental y Central a partir de la época de las llamadas Cruzadas, especialmente en el Líbano.
 Levante Unión Deportiva, club de fútbol con sede en la ciudad de Valencia (España).
 Levante-EMV, periódico de la Comunidad Valenciana (España).